Le ministère de l'Intérieur en France.
 La MIAT Mongolian Airlines, la compagnie aérienne nationale mongole.